bezpośredni test antyglobulinowy
 BTA-6
 BTA, właśc. BTA Insurance Company S.E. – łotewska firma ubezpieczeniowa